

Primi anni di vita 
Jason Mariano Kouchak è nato a Lione, in Francia. Ha frequentato la scuola di Westminister e ha studiato pianoforte classico al Royal College of Music e all'Università di Edimburgo. È un successore di Alexander Kolchak, un comandante navale russo.

Carriera artistica e discografica 
Jason Kouchak ha registrato cinque album, due dei quali sono stati registrati presso gli Abbey Road Studios. È apparso sulla rete televisiva britannica BBC e sulla società di trasmissione giapponese NHK eseguendo composizioni musicali proprie. Ha effettuato tournée a livello mondiale come pianista classico, tra cui Hong Kong, Singapore e Giappone.

Si è esibito alla Royal Festival Hall di Londra, alla Salle Pleyel di Parigi e al Teatro Mariinsky (San Pietroburgo) con recital all'Edinburgh International Festival. 

Tra le altre esibizioni troviamo La luna rappresenta il mio cuore arrangiato per Julian Lloyd Webber e Jiaxin Cheng al Chelsea Arts Club per celebrare il 60° compleanno di Lloyd Webber presso una cena di gala e il Bicentennial Guildhall Concert di Chopin con la cantante e attrice Elaine Paige nel 2010.

Ha inoltre cantato in spettacoli di cabaret al Café de Paris e al Café Royal.

Kouchak si è esibito nel 2012 al Galle Literary Festival  con Tom Stoppard e nello stesso anno ha tenuto un recital di pianoforte all'apertura del London Chess Classic.  Nel 2012 è stato scelto come direttore musicale per il 20° anniversario del Festival del Film Francese britannico a Londra ed Edimburgo, esibendosi in occasione della commemorazione annuale di Chopin presso l'ambasciata inglese di Parigi.

Apparizioni 
Nel 1990, Kouchak è stato invitato come artista ospite ai festeggiamenti del 60° compleanno della principessa Margaret presso il Ritz Hotel ed è comparso come pianista classico ospite alla prima del film Amleto, di Zeffirelli, nello stesso anno.

Kouchak ha eseguito la sua interpretazione di Sakura per l'imperatore Akihito al Museo di Victoria e Alberto di Londra nel 1998 e all'evento di beneficenza per il terremoto di Kobe nel 1995. Questa composizione è stata registrata con Julian Lloyd Webber nel suo album Cello Moods e presentata dalla pattinatrice su ghiaccio olimpica Yuka Sato nel 1999. Nel 2017, il brano è stato eseguito in concerto presso una celebrazione ventennale a Bruxelles. 

Nel 2011 e nel 2013, Kouchak ha eseguito la canzone russa La Notte è Oscura con la Royal Philharmonic Orchestra.   Per la commemorazione del 100° anniversario della rivoluzione russa, nel 2017 è stato tenuto un concerto speciale. 

Kouchak ha eseguito Scheherazade alla cerimonia di apertura ufficiale del Festival della letteratura di Emirates Airline nel marzo 2015  e ha composto la sigla ufficiale del festival 2016.   Nel 2017, Kouchak ha organizzato uno speciale concerto, in cui si è anche esibito, per celebrare il centenario di Suomi presso l'Ambasciata di Finlandia a Londra. 

Jason Kouchak ha pubblicato un omaggio musicale a Carlsen e Caruana, intitolato Mosse Vincenti, alla vigilia della partita del Campionato mondiale di scacchi 2018. Nello stesso anno, Kouchak ha inoltre composto e diretto un progetto di balletto a tema scacchi con due pezzi di balletto d'orchestra presso il set di scacchi all'aperto di Holland Park, col fine di celebrare il centenario dei diritti e dell'emancipazione delle donne in Gran Bretagna.   Nel giugno 2019, alla cerimonia di chiusura del Norway Chess, Kouchak ha suonato il Concerto per pianoforte in la minore di Edvard Grieg e la prima mondiale della sua composizione Regina della Notte. Questa performance era fondata sulla Principessa di Norvegia di Philidor e sull'aria della Regina della notte di Mozart che rifletteva l'unione degli scacchi classici e il blitz Armageddon che ha caratterizzato la gara.  Nel luglio del 2019, Kouchak si è esibito all'evento di apertura del campionato internazionale di scacchi Heart of Finland. 

Nella primavera del 2020, Kouchak ha creato un pezzo di astronomia e musica per celebrare il bicentenario della Royal Astronomical Society e il sessantesimo anniversario dello storico volo nello spazio di Yuri Gagarin. Nella primavera del 2021 ha celebrato il 10° anniversario dell'Holland Park Chess e a luglio la festa degli scacchi a Trafalgar Square. Kouchak ha prodotto Nella luce, ovvero la sigla del festival degli scacchi, con uno spettacolo di musica e danza. La canzone è stata eseguita anche durante la mostra Più curioso e più curioso al Museo di Vittoria e Alberto nello stesso mese.

Nell'autunno 2021, Kouchak ha eseguito Rachmaninoff al Royal Automobile Club per celebrare il ritorno della partita Oxford contro Cambridge Varsity.  Nel 2022 Kouchak ha scritto un musical su Vera Menchik, intitolato Una regina prima del tempo. Era la migliore giocatrice di scacchi al mondo di quell'anno ed è stata celebrata durante la Giornata internazionale della donna a Londra. 

Nel luglio 2022, Kouchak ha celebrato il giubileo di platino di Elisabetta II con Pattie Boyd. Per rappresentare gli anni di dedizione  e sacrificio della Regina hanno creato un particolare rompicapo di scacchi sulla scacchiera gigante di Holland Park.

Contributi pubblici 
I contributi di Kouchak includono: il lancio, nel 2010, di due set di scacchi giganti per bambini  a Holland Park (Londra) con Stuart Conquest e nel parco The Meadows ad Edimburgo nel 2013  ed il set di scacchi Alice nel paese delle meraviglie di John Tenniel.  Nel 2013, Kouchak ha guidato una campagna per salvare il famoso reparto di pianoforte di Harrods. 

Ha, inoltre, composto la sigla ufficiale di beneficenza Moving Forward per CSC.  

Kouchak ha fondato lo Tsubasa Children's Choir nel 2011 che ha aperto il Matsuri Festival, ha inoltre eseguito Jupiter dalla suite Planets di Holst nell'anno del Giubileo della Regina 2012 a Trafalgar Square, Londra. Qualche anno dopo, nel 2016, il suo lavoro musicale di scacchi e coreografie è stato eseguito al British Museum  e a New York  per celebrare il ruolo delle donne come regine negli scacchi.   Nello stesso periodo, in onore del Viaggio della Regina, è stata rivelata una parte degli scacchi Royal Queen 3D, appositamente progettati per l'occasione.  Kouchak ha composto e creato la coreografia per la produzione teatrale del Queen's Journey nel 2017 al Global Chess Festival di Judit Polgar.  Nel 2018 ha ricevuto un premio come Goodwill Ambassador del Valore Artistico degli Scacchi.   Nel 2019, alla conferenza sugli scacchi di Londra, Kouchak ha contribuito all'istruzione e al potenziamento negli scacchi per le donne.

Discografia 
 Space between the notes (2017)
 Comme d'Habitude (2011) 
 Midnight Classics (2008)
 Forever (2001)
 Watercolours (1999)
 First Impressions – 1997
 Cello Moods (solo Sakura)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni